Lorttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lorttjärnen (Grythyttans socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun, 
Lorttjärnen (Heds socken, Västmanland), sjö i Skinnskattebergs kommun, 
Lorttjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Lorttjärnen (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (0,7 ha)
Lorttjärnen, Värmland, sjö i Torsby kommun, 
Lorttjärnen (Idre socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun, 
Lorttjärnarna (Leksands socken, Dalarna), sjöar i Leksands kommun, 
Lorttjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Lorttjärnen (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun, 
Lorttjärnen (Hamrånge socken, Gästrikland), sjö i Gävle kommun, 
Lorttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675606-153464), sjö i Ockelbo kommun,  (5,6 ha)
Lorttjärnen (Ockelbo socken, Gästrikland, 675745-152875), sjö i Ockelbo kommun, 
Lorttjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland, 689539-151417), sjö i Ljusdals kommun, 
Lorttjärnarna (Ljusdals socken, Hälsingland, 689541-151398), sjö i Ljusdals kommun, 
Lorttjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun, 
Lorttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun, 
Lorttjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland, väster om Långsjöberget), sjö i Bollnäs kommun, 
Lorttjärnen (Delsbo socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Lorttjärnen (Enångers socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,26 ha)
Lorttjärnen (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun, 
Lorttjärnen (Färila socken, Hälsingland, 686703-148509), sjö i Ljusdals kommun,  (1,8 ha)
Lorttjärnen (Nordmalings socken, Ångermanland), sjö i Nordmalings kommun,  (5,6 ha)
Lorttjärnen (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn